Marchiori ima više značenja:
 Marchiori, Venezia
 Marchiori, Verona
 Marchiori, Vicenza